El nombre Pedro Meyer puede referirse a:

 El fotógrafo hispano-mexicano Pedro Meyer n. 1935.
 El periodista español Pedro Meyer n. 1948.